

Brasil 
 Rua Chile (Natal) — Rio Grande do Norte
 Rua Chile (Salvador) — Bahia

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos